British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2013 – turniej wyłaniający mistrzynie Kolumbii Brytyjskiej, które reprezentowały prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2013, odbył się między 14 a 20 stycznia 2012 w Surrey na lodowisku Cloverdale Curling Club.

W zawodach prowincjonalnych udział brało 10 zespołów. Czwarty raz z rzędu najlepsza okazała się Kelly Scott, która w finale pokonała 9:6 Patti Knezevic. Na mistrzostwach Kanady curlerki z Kelowny awansowały do fazy finałowej i uplasowały się na najniższym stopniu podium.



Kwalifikacje 
 Obrońca tytułu – Kelly Scott
 CTRS – Marla Mallett
 Open Qualification Round 1 (16-17 listopada 2012, Vernon)
 Marilou Richter
 Patti Knezevic
 Roberta Kuhn
 Open Qualification Round 2 (30 listopada-2 grudnia 2012, North Vancouver)
 Allison MacInnes
 Simone Brosseau
 Simone Groundwater
 Open Qualification Round 3 (15-16 grudnia 2012, Vernon)
 Kirsten Fox
 Lori Olsen

Drużyny

Round Robin

Sesja  1. 
14 stycznia 2013; 11:00

Sesja  2. 
14 stycznia 2013; 18:30

Sesja  3. 
15 stycznia 2013; 11:00

Sesja  4. 
15 stycznia 2013; 18:30

Sesja  5. 
16 stycznia 2013; 11:00

Sesja  6. 
16 stycznia 2013; 18:30

Sesja  7. 
17 stycznia 2013; 11:00

Sesja  8. 
14 stycznia 2013; 18:30

Sesja  9. 
18 stycznia 2013; 9:30

Tie-breaker 
18 stycznia 2013; 14:30

Play-off

1-2 
18 stycznia 2013; 19:00

3-4 
19 stycznia 2013; 10:00

Półfinał 
19 stycznia 2013; 17:30

Finał 
20 stycznia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2013 w serwisie playdowns.com

2013 w curlingu
2013
Surrey (Kanada)